Venterol (Alpi dell'Alta Provenza) – comune francese
 Venterol (Drôme) – comune francese